

Patronyme 

Alain Huck (né en 1957) est un artiste contemporain suisse. 
Bill Huck est un ancien champion allemand de cyclisme de vitesse.
Daniel Huck (né en 1948) est un saxophoniste, clarinettiste et chanteur de jazz français. 
Jean-Noël Huck (né en 1948) est un ancien footballeur français. 
William Huck (né en 1979) est un footballeur français, fils du précédent.
Winnifred Sprague Mason Huck (1882-1936) est une femme politique et journaliste américaine.

Autres 
 Come Back to the Raft Ag'in, Huck Honey!, essai de  (1948).